

Sigle 
 Great Barrier Reef – Grande barriera corallina

Codici 
 GBR – codice olimpico per il Regno Unito.
 GBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Great Barrington (Stati Uniti)
 gbr – codice ISO 639-3 della lingua gbagyi
 GBR – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Regno Unito

Altro 
 GBR – casa motociclistica romana, fondata nel 1926, da cui nacque la CNA Rondine

Emittenti 
 GBR – emittente televisiva locale romana, che trasmetteva sul satellite Hotbird i programmi dei canali locali T9 e Teleroma 56
 GBR Antenna Italia – prima emittente radiofonica privata italiana